9-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 14-15 мая 1971 года в Мадриде (Испания). В нём приняли участие 56 гимнастов из 21 страны.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1971
Спорт в Испании в 1971 году
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Чемпионаты Европы в 1971 году
Май 1971 года